по прозвищу  — главный персонаж манги и аниме «One Piece. Большой куш». Луффи является капитаном Пиратов Соломенной шляпы. Он съел дьявольский плод резина-резина, благодаря чему он стал «резиновым человеком», и, как следствие, его тело получило способность растягиваться. Его главная цель — пересечь океаническое течение Гранд-Лайн, найти сокровище Ван-Пис, оставленное Королём пиратов Голом Д. Роджером, и стать Королём пиратов.

С момента своего первого появления в манге Луффи получил признание и популярность: сайт IGN поставил его на 22-е место в списке лучших аниме-персонажей. Образ Луффи был хорошо принят критиками. С ним выпускаются разнообразные товары, в том числе брелочки, плюшевые игрушки и статуэтки.

Сюжет

Описание персонажа 
Луффи — худощавый черноволосый парень среднего роста. Под левым глазом у него находится шрам, полученный им в детстве, когда он пытался доказать Шанксу, что он взрослый. Он постоянно носит соломенную шляпу, которую ему отдал Шанкс, на протяжении всей первой части он носит жилет, шорты и сандалии. Во второй половине сериала, после двухлетней тренировки, Луффи носит вместо жилета рубашку с длинными рукавами и жёлтый пояс. На груди у него появляется большой X-образный шрам, оставленный адмиралом Акаину.

Луффи по характеру крайне беспечен, однако он очень дружелюбен и добр. Он часто бывает наивен и совершает много глупостей, однако при необходимости может принимать крайне неординарные решения. Он также отличается бесстрашием, во многом его смелость является следствием его глупости. Совершая какой-либо поступок, Луффи редко когда задумывается о последствиях. Луффи очень любит есть, его любимая еда — мясо. Всякий раз, когда он встречает кого-нибудь необычного, он приглашает его к себе в команду. Многие персонажи манги и аниме отмечали, что Луффи очень похож по характеру на Гол Д. Роджера. Несмотря на все свои чудачества, он способен превращать в своих союзников даже своих врагов: из-за его способности с лёгкостью заводить себе соратников он был назван самым опасным человеком во всех морях. Луффи очень предан своим друзьям, и ради своих соратников он не раз рисковал своей жизнью. Он старается не убивать своих врагов: по словам Эйитиро Оды, он делает это не из жалости к противнику, напротив, он делает это для того, чтобы унизить их ещё сильнее, потому что для пирата потерять свою мечту — ещё хуже, чем умереть.

Награда за голову: в конце арки «Арлонг-Парк» за Луффи назначена награда в 30 000 000 белли, после арки «Алабаста» — 100 000 000 белли, после арки «Эниес-Лобби» — 300 000 000 белли, во время двухлетней тренировки Луффи он получил награду в 400 000 000 белли, победив Донкихота Дофламинго на острове Дресс-Роуз, он получает награду в 500 000 000 белли, после событий на территории одного из императоров морей Большой Мамочки «ТортЛенда» — 1 500 000 000 белли, а после арки Вано победив одного из йонко Кайдо его награда выросла до 3 000 000 000 белли.

Сила и способности 
В детстве Луффи съел дьявольский плод резина-резина (однако позже оказывается, что Пять Старейшин в прошлом переименовали фрукт человек-человек модель ника типа мифический зоан, чтобы скрыть его), и, как следствие, его тело приобрело свойства резины: Луффи способен растягивать своё тело и он практически неуязвим к электрическим разрядам и дробящему оружию. Он предпочитает драться в рукопашном бою, постоянно используя способность своего Дьявольского плода. Как и все съевшие Дьявольский плод, Луффи не умеет плавать и при погружении в воду камнем падает на дно, а также слабеет, если рядом с ним находится минерал «морской камень» (Кайросеки), нейтрализующий силу Дьявольского плода. По собственному утверждению, Луффи очень много тренировался, в результате чего его сила, выносливость и скорость намного превосходят те, что у обычного человека. Кроме того, у него невероятно сильная воля, которая не раз помогала ему добиться своей цели.

Будучи «резиновым человеком», Луффи может использовать так называемые «передачи»: есть «вторая», «третья», «четвёртая» и «пятая» передачи. «Первая передача» — это состояние, когда Луффи не использует передачи. При использовании второй передачи Луффи сжимает часть своего тела, тем самым ускоряя кровоток и значительно повышая свою силу и скорость. Когда Луффи применяет третью передачу, то он «надувает» часть своего тела — обычно руку или ногу — до гигантских размеров, таким образом значительно повышая разрушительную мощь своего удара. Можно использовать обе передачи одновременно, однако это очень сильно выматывает Луффи. «Четвертая передача» — для её применения Луффи «надувает» свои мышцы и покрывает их волей вооружения. Луффи становится «эластичным» человеком. В таком состоянии его тело становится настолько упругим, что оно начинает скакать подобно мячику. Отличительной особенностью техники является то, что Луффи уже не растягивает конечности, а подобно пружине сжимает их вовнутрь, а затем выстреливает ими. Скорость и мощь атак Луффи многократно возрастают. Эта техника открывает Луффи еще одну технику «рокусики» — гэппо.

После двухлетней тренировки Луффи овладевает всеми тремя типами Воли. Защитная Воля позволяет ему покрывать тело невидимой бронёй, а также использовать её при ударе и многократно увеличивать его силу. Воля Наблюдения позволяет ему предвидеть действия врагов и ощущать, когда они рядом. Наконец, Луффи один из тех немногих, у кого есть способности к Королевской Воле, которая позволяет лишать сознания противников со слабой силой духа одним взглядом. В первой части сериала Луффи несколько раз неосознанно её использует, но впоследствии учится её контролировать. Используя одновременно вторую передачу и Защитную Волю, Луффи использует «Удар Красного Ястреба», при котором его кулак загорается, и при ударе наносит врагу сильный урон. Когда Луффи сразился с Магелланом, тот отравил его при помощи своего Дьявольского плода, однако Луффи выжил и в результате получил иммунитет ко многим ядам.

История 
В начале сериала Луффи становится друзьями со знаменитым пиратом «Рыжим» Шанксом. Луффи случайно съедает плод Резина-Резина, который был у Шанкса, в результате Шанкс спасает Луффи от морского зверя — властелина морей — ценой своей руки. Уплывая из родного города Луффи, Шанкс отдаёт ему свою соломенную шляпу и берёт с него обещание: когда Луффи станет Королём пиратов, тогда и вернёт её. Через десять лет после тех событий Луффи отправляется в плавание по океану Ист-Блю, чтобы собрать себе команду. Первым, кто к нему примкнул, стал фехтовальщик Ророноа Зоро, бывший охотник на пиратов. Затем к нему присоединяется воровка по имени Нами, которая стала в его команде штурманом, длинноносый трусливый врун Усопп, ставший канониром, и кок Санджи, законченный донжуан. Команда Луффи впоследствии стала известна, как «Пираты Соломенной шляпы», и победила таких злодеев, как капитан Морган, «Клоун» Багги, капитан Куро, Дон Криг. Впоследствии Нами покидает команду и угоняет корабль, чтобы выкупить свою деревню у рыбочеловека Арлонга, беспрестанно её терроризирующего, однако Луффи одолевает Арлонга и возвращает Нами в команду.

Луффи отправляется на Гранд-Лайн, однако, когда он останавливается в ближайшем к нему порту Логтауне, за ним начинает следовать дозорный по имени Смокер. Смокеру почти удаётся схватить Луффи, но его спасает загадочный мужчина в балахоне по имени Драгон. На Гранд-Лайн к Луффи присоединяется принцесса Нефертари Виви, чьё государство Алабаста, расположенное на пустынном острове, находится в состоянии гражданской войны. Виви выяснила, что за кровопролитием в её стране стоит Крокодайл, один из семи Великих корсаров, и Луффи решает ей помочь. По пути, остановившись на Барабанном острове, он приглашает себе в команду говорящего оленя Тони-Тони Чоппера, который становится у него судовым врачом. В Алабасте Луффи сражается с Крокодайлом и побеждает его, тем самым прекращая войну. Виви остаётся в Алабасте, а друзья продолжают свой путь. Вскоре после происшествий на острове Алабаста к команде Луффи присоединяется Нико Робин, девушка-археолог, умеющая читать надписи на древних камнях-понеглифах, бывшая правая рука Крокодайла.

Продвигаясь дальше, Луффи знакомится с пиратом Маршаллом Д. Тичем, который, как и Луффи, мечтает стать Королём пиратов. Затем команда прибывает на небесный остров Скайпия, где идёт война между двумя народами. Луффи побеждает правителя острова «бога» Энеля, и на Скайпии наступает мир. Вскоре после приключений на острове Скайпия команда сталкивается с адмиралом дозорных Кудзаном, который рассказывает команде, что знания Робин понеглифах не выгодны Мировому правительству: в надписях на понеглифах содержатся доказательства о том, что Мировое правительство пришло к власти сомнительным путём. Луффи отказывается выдавать Робин правительству и пытается сразиться с Кудзаном, но тот с лёгкостью побеждает его. Команда доплывает до судостроительной верфи Water 7, где они вступают в конфликт с бандой киборга Фрэнки. Вскоре Робин захватывает тайная организация Мирового правительства CP-9, однако Пираты Соломенной шляпы вместе с Фрэнки, присоединившимся к ним, пытаются её спасти и объявляют войну Мировому правительству, стерев с лица земли остров-тюрьму «Эниес-Лобби», а Луффи побеждает сильнейшего агента CP-9 Роба Луччи и спасает Робин.

Команда попадает на гигантский корабль «Триллер-Барк», где знакомится с ожившим скелетом по имени Брук. На «Триллер-Барке» капитаном является Гекко Мория, один из семи корсаров. Его способность — похищать тени живых существ и с их помощью оживлять зомби. Луффи побеждает Морию, после чего к Бруку возвращается его тень, и он становится частью команды, где исполняет обязанности музыканта. На архипелаге Сабаоди, который находится близко к концу первой половины Гранд-Лайна, Луффи знакомится с Сильверсом Рэйли, бывшим первым помощником в команде Гола Д. Роджера. Вскоре Луффи его друзья сталкиваются с Бартоломью Кумой, который телепортирует каждого члена команды в различное место.

Луффи оказывается на острове Амазония-Лили, где живут только женщины во главе с Боа Хэнкок, ненавидящей мужчин. Луффи становится известно, что его приёмного старшего брата Портгаса Д. Эйса захватил Чёрная Борода, оказавшийся Маршаллом Д. Тичем, и выдал Морскому Дозору, и что скоро Эйса казнят. Также становится известно, что один из ёнко, «Белоус» Эдвард Ньюгейт, решает собрать всю свою флотилию и спасти члена своей команды Эйса из рук дозорных. Неожиданно для всех, Хэнкок влюбляется в Луффи и помогает ему пробраться в тюрьму Импел-Даун, где держат Эйса, но Луффи опаздывает, так как Эйса увезли на публичную казнь в Генштаб Морского дозора — Маринфорд. В Импел-Дауне Луффи сражается с Магелланом, который отравляет его с помощью силы своего Дьявольского плода, но Луффи чудом удаётся выжить. Луффи освобождает многих пиратов из тюрьмы, в том числе Багги, Крокодайла и рыбочеловека Дзинбэ, которые становятся его союзниками, а затем отправляется в Генштаб Морского дозора. Одновременно Ньюгейт и его флотилия также добираются до Маринфорда, и начинается битва. Главнокомандующий дозорных Сэнгоку объявляет, что отец Луффи — Монки Д. Дракон, возглавляющий Революционную армию и ведущий активную борьбу против Мирового правительства, один из самых разыскиваемых преступников в мире, а дед — Монки Д. Гарп, один из самых сильных дозорных, вице-адмирал, некогда преследовавший и сражавшийся на равных с самим Гол Д. Роджером и ставший приёмным дедом Эйса по его просьбе. Луффи освобождает Эйса, но Эйса убивает адмирал Сакадзуки, из-за чего Луффи впадает в отчаяние. Какое-то время Луффи тяжело переживает потерю Эйса и даже хочет отказаться от мечты стать Королём пиратов, считая себя слишком слабым, но Дзинбэ помогает ему вновь обрести надежду. После того, как Луффи оправляется от утраты Эйса, Рэйли советует ему и его команде остаться в тех местах, куда их телепортировал Кума, и потренироваться два года, прежде чем отправляться в Новый свет. Луффи подаёт знак своей команде через газету, и те начинают тренировку, каждый член под руководством своего учителя, а Луффи под руководством Рэйли. Рэйли обучает Луффи владеть всеми тремя видами воли.

Через два года команда Соломенной шляпы воссоединяется на архипелаге Сабаоди, и встречаются на «Таузенд Санни», который охранял Бартоломью Кума, который, как выясняется, тайно помогал Луффи, и в обмен на возможность помощи Луффи его роботизировал и лишил собственной воли доктор Вегапанк. Герои покрывают корабль пузырём и отправляются под Ред-Лайн, через остров Рыболюдей. На острове Рыболюдей пытается устроить государственный переворот рыбочеловек по имени Ходи Джонс, фанатично преданный идеям Арлонга о том, что люди — низшие создания по сравнению с рыболюдьми. Становится известно, что принцесса русалок Сирахоси, с которой подружился Луффи, способна повелевать властелинами морей и, таким образом, является Посейдоном — одним из трёх легендарных оружий, способных уничтожить мир. Луффи спасает Сирахоси и Остров Рыболюдей от Джонса, обратив на себя внимание «Большой Мамочки» Шарлотт Линлин, одной из Императоров морей, а затем предлагает Дзинбэ вступить к нему в Команду, но Дзинбэ отвечает, что сделает это позже.

Прибыв в Новый свет, друзья оказываются на острове Панк-Хазард, одна половина которого заморожена, а другая — пылает огнём. Здесь Луффи встречает Трафальгара Ло, ставшего одним из Великих корсаров, который заключает союз с ним против Кайдо, одного из Императоров морей. На острове они побеждают Цезарь Клоуна, который разрабатывал оружие массового уничтожения, а затем отправляются в королевство Дрессроза, которым правит Великий корсар Донкихот Дофламинго, чтобы уничтожить фабрику искусственных Дьявольских плодов и таким образом подвинуть Кайдо к поражению.

Другие появления 
Луффи присутствует во всех ответвлениях аниме-сериала и манги: в полнометражных фильмах, в OVA и в играх. Существует эпизод-кроссовер One Piece, где присутствуют также персонажи Toriko. Через год вышла серия-кроссовер с персонажами One Piece, Toriko и «Жемчуг дракона Z», соответственно, в обеих этих сериях присутствует Луффи. Эйитиро Ода и Акира Торияма вместе создали мангу-кроссовер Cross Epoch, вышедшую в 2006 году, где присутствуют персонажи и One Piece. и «Жемчуга Дракона Z». Луффи появлялся также в играх-кроссоверах: Battle Stadium D.O.N (GameCube и PlayStation 2), Jump Super Stars (Nintendo DS), Jump Ultimate Stars (Nintendo DS) и J-Stars Victory VS (PlayStation 3, PlayStation Vita).

История создания 
Создавая Луффи, Эйитиро Ода, создатель манги, хотел, чтобы он был мужественным, а за образец мужественности он брал персонажей из манги «Жемчуг дракона» Акиры Ториямы. Ода дал ему способность растягиваться, словно резина, потому что, по его мнению, эта способность очень подходит к характеру Луффи, и она достаточно комично выглядит. Луффи был задуман таким образом, чтобы все его мысли и эмоции были понятны, поэтому он постоянно говорит и делает, что думает. Изначально Ода планировал назвать Дьявольский плод Луффи просто «Резиновым плодом», однако редактор сказал ему, что «Резиновый плод» существует в реальной жизни, и Ода решил переименовать плод в Резина-Резина, и, по его словам, не жалеет о данном решении.

В аниме-сериале, а также во всех анимационных фильмах, OVA и прочих ответвлениях сериала Луффи озвучивает сэйю Маюми Танака. В OVA Defeat the Pirate Ganzack!, вышедшей до сериала, Луффи озвучивала Урара Такано. В дубляже 4Kids Entertainment его озвучивает Белла Хьюдсон, а в дубляже Funimation Entertainment — Колин Клинкенберд. В русском дубляже Луффи озвучивает Елена Шульман, а после 62 серии аниме-сериала — Екатерина Кабашова.

Отзывы и восприятие 
Луффи трижды был на первом месте в списке популярности персонажей манги, выходящей в японском журнале Weekly Shonen Jump. Майк МакФарланд и Кристофер Сабат, озвучивавшие дубляж Funimation Entertainment, отмечали, что Луффи более харизматичен, чем Гоку, главный герой «Жемчуга дракона». Луффи был номинирован на награду Japanese Animation Awards 2008 в номинации «Лучший мужской персонаж», однако уступил Алукарду из манги «Хеллсинг» Сайт IGN поставил его на 22-е место в списке лучших аниме-персонажей.

T.H.E.M. Anime Reviews охарактеризовал Луффи, как «милого идиота», сочтя его очень оптимистичным и идеалистичным. В обзоре четвёртого полнометражного фильма Dead End Adventure The Star Online отмечает, что Луффи «отличный боец», но в то же время «абсолютно пустоголовый». Рика Такахаси в своей статье на сайте EX.org отмечала, что способности Луффи в виде растягивания выделяют его среди главных героев манги в жанре сёнэн, и сочла, что они привнесли в сериал «что-то свежее и интересное». Anime News Network сравнил Луффи с главным героем аниме и манги Rurouni Kenshin Химурой Кэнсином, так как у обоих схожие характеры. Mania Entertainment назвала Луффи «великим сёнэновским героем».

В благодарность за то, что Эйитиро Ода в 2016 году пожертвовал 8 миллионов долларов на восстановление своего родного города Кумамото после землетрясения, по указу губернатора установили памятник Луффи напротив здания администрации префектуры.

Примечания

Ссылки 

 На японском
 Официальный сайт
 Аниме One Piece на сайте телекомпании телеканала Fuji Television.
 Аниме One Piece на сайте студии Toei Animation.

 На английском
 Официальный сайт манги, принадлежащий Viz Media.
 Официальный сайт манги, принадлежащий Weekly Shonen Jump.
 Официальный сайт аниме, принадлежащий Funimation Entertainment.
 onepiece.wikia.com — вики-энциклопедия, посвященная One Piece.

 На русском
 ru.onepiece.wikia.com — вики-энциклопедия, посвященная One Piece.

Персонажи One Piece
Вымышленные пираты
Вымышленные капитаны
Персонажи с суперсилой
Персонажи с суперскоростью
Персонажи, способные растягивать своё тело
Вымышленные мастера боевых искусств
Персонажи комиксов, появившиеся в 1997 году